Madau steht für

 Madau, archäologischer Fundplatz bei Fonni in der Provinz Nuoro auf Sardinien.
 Madau (Gemarkung), Gemarkung im Landkreis Rosenheim in Bayern

 Madau (Woodlark), eine der Woodlark-Inseln in der Salomonensee
 Madau (Zams), Dorf in der Gemeinde Zams, Tirol

 Piero Madau, italienischer Astrophysiker